Der englische Begriff release („veröffentlichen“, „loslassen“, „freigeben“, „herausgeben“) wird im Deutschen verwendet für:
 die Markteinführung eines Produktes, manchmal auch lediglich deren Ankündigung („Paper-Release“)
 den Start eines Kinofilms, siehe Filmverwertung
 die Veröffentlichung von Medien, siehe Publikation
 eine Hauptversion einer Software (in Abgrenzung zu Vorabversionen und Fehlerkorrekturen), siehe Entwicklungsstadium (Software) und Releasemanagement

Musik:
 Release (The Tension), ein Lied der Sängerin Patti LaBelle
 Release (Pet-Shop-Boys-Album), ein Album der Pet Shop Boys
 Release (David-Knopfler-Album), ein Album von David Knopfler

Sonstiges:
 das Ablassen der Bogensehne beim Bogenschießen
 eine mechanische Spann- und Ablasshilfe beim Compoundbogen, siehe Bogenausstattung#Release 
 das Loslassen einer Taste eines elektronischen Tasteninstruments, siehe Release Velocity
 den Abfall der Hüllkurve beim Synthesizer, siehe Attack Decay Sustain Release
 das Wiederfreilassen eines gefangenen Fisches beim Angeln, siehe Fangen und Freilassen
 in der Pharmakologie die Ausschüttung eines Botenstoffs, siehe Release (Pharmakologie)
 Release-Bewegung, ehemalige Selbsthilfebewegung von Drogenabhängigen.

Siehe auch: